Aldo Bartocci – ingegnere italiano
Bartolomeo Bartocci – commerciante italiano vittima dell'Inquisizione
Enzo Bartocci – politico italiano
Umberto Bartocci – matematico e docente italiano